Voici une liste de préfixes téléphoniques du Royaume-Uni, incluant les indicatifs en vigueur et ceux qui ne sont plus en usage.

Préfixes

Préfixes géographiques à 2 chiffres 
 Type 02x

Préfixes géographiques à 3 chiffres 
 Type 011x

 Type 01x1

Préfixes géographiques à 4 et 5 chiffres 
 Type 01xxx et 01xxxx

Préfixes géographiques de type 012xx

Préfixes géographiques de type 013xx et 013xxx

Préfixes géographiques de type 014xx

Préfixes géographiques de type 015xx et 015xxx

Préfixes géographiques de type 016xx et 016xxx

Préfixes géographiques de type 017xx et 017xxx

Préfixes géographiques de type 018xx

Préfixes géographiques de type 019xx et 019xxx

Les numéros de téléphone dans les territoires d'outre-mer 
Les numéros de téléphone dans les territoires britanniques d'outre-mer ne relèvent pas du plan de numérotation téléphonique au Royaume-Uni. Ces appels sont traités comme des appels internationaux. Voici les codes d'accès pour les territoires d'outre-mer :

Plan de numérotation nord-américain 
 Anguilla : +1-264
 Bermudes : +1-441
 Îles Vierges britanniques : +1-284
 Îles Caïmans : +1-345
 Montserrat : +1-664
 Îles Turks-et-Caïcos : +1-649

Autres 
 Territoire britannique de l'océan Indien : +246
 Îles Malouines : +500
 Gibraltar : +350
 Sainte-Hélène et Tristan da Cunha : +290
 Île de l'Ascension : +247
 Akrotiri et Dhekelia : +357 (partagé avec Chypre)
 Îles Pitcairn : +64 (partagé avec la Nouvelle-Zélande)

Notes et références 

Annuaire
Prefixes telephoniques
Prefixes telephoniques au Royaume-Uni